Az A3, A 3, vagy A–3 jelentései:
Közlekedés
 Aegean Airlines IATA-kódja
 Audi A3 autó
Média
 Msat televíziós csatorna régi neve
Haditechnika
 A–3 Skywarrior, amerikai stratégiai bombázó
 Tupoljev A–3, szovjet kétéltű jármű